

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Willie“ beginnt.

Willie 



 Willie, Asa H. (1829–1899), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Willie, John (1902–1962), englischer Pionier der Fetischfotografie und Bondagekünstler
 Willie, Kelly (* 1982), US-amerikanischer Sprinter